La seu de la 73a edició de la Copa del Rei de Bàsquet va ser el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid del 19 al 22 de febrer de 2009. En aquesta edició el DKV Joventut arribava com a defensor del títol.

El trofeu se'l disputaran els set primers classificats de la Lliga ACB 2008/09 i el millor equip classificat de Madrid (com a organitzador), que no es classifiqui de forma directa. D'aquesta manera els classificats són TAU Cerámica, Unicaja Málaga, Regal FC Barcelona, DKV Joventut, Kalise Gran Canaria, Reial Madrid, Pamesa València i MMT Estudiantes com a organitzador.

Resultats

Referències 

2009
Competicions de bàsquet del 2009